Джоан Мануэль Аренас Дельгадо  (; ) — колумбийский футболист, полузащитник.

Карьера 
Футбольную карьеру начинал 2009 году в «Индепендьенте Медельин». В 2013 году перешёл в венесуэльскую «Самору». В 2016 году перешёл в «Эстудиантес де Мерида». В начале 2017 года стал игроком казахстанского клуба «Акжайык».

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Самора» Баринас
Игроки ФК «Эстудиантес де Мерида»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Атлетико Венесуэла»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»